Meinl puede referirse a:

 Compañías:
 Julius Meinl International, una distrubuidora de café, comida gourmet y otros abarrotes, además de operar supermercados y cafés en Viena.
 Meinl Bank, un banco privado de Austria; (de) (alemán).
 Meinl-Weston un fabricante de instrumentos de viento con sede en Geretsried (Alemania).
 Meinl Percussion, una empresa de platillos para batería e instrumentos de percusión, con sede en Neustadt (Alemania). Su nombre se debe a su fundador, Roland Meinl.

Apellidos 
 Personajes
 Roland Meinl, fundador de Meinl Percussion.